Municipio de Torning puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Torning (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ward.
 Municipio de Torning (condado de Swift, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Swift.